Пида́ль () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Пидаль-и-Мон, Алехандро (1846—1913) — испанский государственный деятель.
 Менендес Пидаль, Рамон (1869—1968) — испанский филолог, историк и фольклорист.